Columbia College ist der Name folgender Hochschulen:

in den Vereinigten Staaten:
 Columbia College Chicago
 Columbia College (Kalifornien), Sonora
 Columbia College (Missouri), Columbia
 Columbia College (Oregon), Milton-Freewater
 Columbia College (South Carolina), Columbia
 Columbia College (Virginia), Fairfax
 Columbia College (Columbia University), New York
 Columbia College Hollywood, Los Angeles

in Kanada:
 Columbia College (Alberta), Calgary
 Columbia College (British Columbia), Vancouver
 Columbia International College, Hamilton